Деревня хозяйства Заготскота — название населённых пунктов в России:

 Деревня хозяйства Заготскота — название деревни Шишма в Альшеевском районе Башкортостана до 2007 года.
 Деревня хозяйства Заготскота — деревня в Буздякском районе Башкортостана.